568 км, 568-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 568 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Чувашской Республике, на границе с Нижегородской областью. Код 245234.
 568 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Красноярском крае. Код 888714.
 568 км, также известна как 548 км, Каменка — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 056646.